Charlie Huddy ;
 Frank Huddy ;
 Lil Huddy, un jeune chanteur et acteur américain.